E93 oder E 93 steht für:
 BMW E93, ein PKW-Modell
 DR-Baureihe E 93, Elektrolokomotiven der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft
 Europastraße 93, eine Fernstraße von Orjol in Russland nach Odessa in der Ukraine

E93